Червоное:
 Червоное (Акимовский район)
 Червоное (Гайворонский район)
 Червоное (Яготинский район)
 Червоное (Фастовский район)
 Червоное (Закарпатская область)
 Червоное (Львовская область)
 Червонное (Сакский район)
 Червоное (Раздольненский район)
 Червоное (Андрушёвский район)
 Червоное (Нижнегорский район)
 Червоное (Белопольский район)
 Червоное (Дергачёвский район)
 Червоное (Глуховский район)
 Червоное (Сумский район)
 Червоное (Близнюковский район)
 Червоное (Криворожский район)
 Червонное (Белогорский район)
 Червоное (Роменский район)
 Червоное (Лебединский район)
 Червоное (Криничанский район)
 Червоное (Солонянский район)
 Червоное (Пирятинский район)